Complesso museale di San Francesco a Montefalco
Complesso museale di San Francesco a Montone
Complesso museale di San Francesco a Trevi